Sulejówek – miasto w powiecie mińskim województwa mazowieckiego
 Sulejówek – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1939-1952 w województwie warszawskim (dzisiejsze województwo mazowieckie)
 Sulejówek – przystanek osobowy w Sulejówku w województwie mazowieckim
 Sulejówek Miłosna – stacja kolejowa w Sulejówku

Zobacz też 
 Dekanat Sulejówek
 Dzielnica Sulejówek